Rothenberg ist der Name von geographischen Objekten:

— Gemeinden, Ortsteile und Gemarkungen:
 Rothenberg, Stadtteil der Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Rothenberg (Leichlingen), Ortschaft der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rothenberg (Monheim), Ortsteil der Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Rothenberg (Obermichelbach), Ortsteil der Gemeinde Obermichelbach, Landkreis Fürth, Bayern
 Rothenberg (Seßlach), Ortsteil der Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern
 Rothenberg (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rothenberg (Wolferstadt), Ortsteil der Gemeinde Wolferstadt, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Rothenberg (gemeindefreies Gebiet), früheres gemeindefreies Gebiet, heute Gemarkung der Gemeinde Rechtenbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern

— Berge und Erhebungen (nach Höhe sortiert):
 Rothenberg (Schnaittach) (561 m), bei Schnaittach, Fränkische Alb, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
Rothenberg (Altenau) (566 m), bei Altenau, Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen 
 Rothenberg (Böhmfeld) (486,6 m), bei Böhmfeld, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Rothenberg (Eschbach) (476,3 m), bei Eschbach (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Rothenberg (Spessart) (456 m), in der Gemarkung Rothenberg (Rechtenbach), Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rothenberg (Lemberg) (415 m), bei Lemberg (Pfalz), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Rothenberg, früherer Name des Württembergs (410,6 m), bei Rotenberg, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Rothenberg (Zeltingen-Rachtig) (365,3 m), in den Moselbergen (Eifel), bei Zeltingen-Rachtig, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Rothenberg (Menden) (271,2 m), bei Menden (Sauerland), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rothenberg (Schweich) (269,7 m), im Meulenwald (Eifel), bei Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Rothenberg (Rothenberge) (95,9 m), bei Rothenberge (Wettringen), im Münsterland, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Rothenberg (Bell) (größtenteils durch Tagebau abgetragen), bei Bell (bei Mendig) (Eifel), Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

— Burgen:
 Burg Rotenberg (Dhaun), bei Simmertal, im Hunsrück, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Rothenberg (Festung), Festung auf dem Rothenberg, bei Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Turmhügelburg Rothenberg, abgegangene Turmhügelburg, auf dem Rothenberg bei Böhmfeld, Landkreis Eichstätt, Bayern

— Sonstiges:
 Rothenberg bei Stuttgart, historische Landvogtei, siehe Neckarkreis
 (20512) Rothenberg, Asteroid

Rothenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Rothenberg (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Alois Rothenberg (* 1889), Zionist, 1938–1940 Leiter des Palästina-Amts in Wien
 Beno Rothenberg (1914–2012), israelischer Archäologe, Fotograf und Begründer der Archäometallurgie
 David Rothenberg (* 1962), US-amerikanischer Philosoph und Jazzmusiker
 David Rothenberg (1976–2018), US-amerikanischer Konzeptkünstler, siehe Dave Dave
 Ellen V. Rothenberg (* 1952), US-amerikanische Immunologin
 Erika Rothenberg (* 1950), US-amerikanische Installations- und Konzeptkünstlerin
 Gunther E. Rothenberg (1923–2004), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Hans Rothenberg (* 1961), schwedischer Politiker
 James F. Rothenberg († 2015), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Jason Rothenberg, US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Jerome Rothenberg (* 1931), US-amerikanischer Autor, Übersetzer, Dichter und Ethnopoet
 Jessica Rothe (* 1987), eigentlich Jessica Anne Rothenberg, US-amerikanische Schauspielerin
 Mira Rothenberg († 2015), US-amerikanische Kinderpsychologin
 Naftali Rothenberg (* 1949), israelischer Gelehrter, Rabbiner und Autor
 Ned Rothenberg (* 1956), US-amerikanischer Musiker
 Samuel Rothenberg (1910–1997), deutscher evangelischer Theologe
 Susan Rothenberg (1945–2020), US-amerikanische Malerin und Zeichnerin
 Theophil Rothenberg (1912–2004), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:

 Burgstall Am Rothen Berg
 Rothenberga
 Rothenberge
 Rothenberger
 Rothenburg
 Rotenberg
 Rotenburg
 Rottenberg
 Rottenburg
 Villa Rothenberg
 Rodenberg (Begriffsklärung)